

Duitsland 
Weiler (Boppard), een plaats in Rijnland-Palts
Weiler (bij Mayen), een gemeente in de deelstaat Rijnland-Palts
Weiler (Rottenburg), een plaats in Baden-Württemberg 
Weiler (Sinsheim), een plaats in Baden-Württemberg
Weiler (bij Ulmen), een gemeente in Rijnland-Palts
Weiler bei Bingen, een gemeente in Rijnland-Palts
Weiler in der Ebene, een plaats in Noordrijn-Westfalen
Weiler bei Monzingen, een gemeente Rijnland-Palts
Weiler-Simmerberg, een gemeente Beieren

Luxemburg 
Weiler-la-Tour, een gemeente in het kanton Luxemburg
Weiler (Putscheid), een dorp in de gemeente Putscheid
Weiler (Wincrange), een dorp in het kanton Clervaux

Oostenrijk 
Weiler (Vorarlberg), een gemeente in de deelstaat Vorarlberg

Frankrijk 
Elzas en Lotharingen
Weiler, Duitse naam voor Villé, gemeente in het departement Bas-Rhin
 historisch ook heerlijkheid Weiler
Thannweiler : Thanvillé, gemeente in Bas-Rhin
Weiler, Duitse naam voor Willer en voor Willer-sur-Thur, twee gemeenten in Haut-Rhin
een 70-tal gemeenten in de Elzas met een naam die eindigt op -willer hebben een Duitse naam op -weiler 
zie lijst van Franse en Duitse plaatsnamen in de Elzas
Weiler, Duitse naam voor Viller, gemeente in Moselle
een 60-tal gemeenten in Lotharingen met een naam die eindigt op -viller, -villers of -ville hebben een Duitse naam op -weiler 
zie lijst van Franse en Duitse plaatsnamen in Lotharingen

Betekenis van het woord 

Het woord Weiler is afgeleid van laat Latijn villarius : behorende bij een villa in de oude, ook in de vroege middeleeuwen nog toegepaste betekenis van : herenboerderij. De betekenis is: gehucht. In het Schwyzerdütsch is het: -wil, in het Frans -villers. 
Het naamelement komt ook in Nederlands Limburg voor, zie o.a. Nijswiller en Wahlwiller.